Under tysk-österrikiska backhopparveckan 1953 hoppade man i Garmisch-Partenkirchen den 1 januari, i Oberstdorf den 4 januari och i Innsbruck och den 6 januari. 11 januari avslutades hoppningarna i Bischofshofen.

Garmisch-Partenkirchen 

 Datum: 1 januari 1953
 Land: 
 Backe: Große Olympiaschanze

Oberstdorf 

 Datum: 4 januari 1953
 Land: 
 Backe: Schattenbergschanze

Innsbruck 

 Datum: 6 januari 1953
 Land: 
 Backe: Bergiselschanze

Bischofshofen 

 Datum: 11 januari 1953
 Land: 
 Backe: Paul-Ausserleitner-Schanze

Slutställning 
Nio  hoppare slutförde alla fyra hopp..

Källor

 Resultat på FIS 
 Ställningar på FIS 

1953 i Västtyskland
1953 i Österrike
Backhoppningssäsongen 1952/1953
1953